Chris Pile ist der Name folgender Personen:

* Chris Pile (Fußballspieler) (* 1967), ehemaliger englischer Fußballspieler
 Chris Pile (Programmierer) (* 1969), englischer Informatiker